

Patronyme 

 Vincent Campenon (1772-1843), poète et traducteur français ;
 Jean-Baptiste-Marie Campenon (1819-1891), général et un homme politique français ;
 Edme Campenon (1872-1962), entrepreneur français.

Autres 
 Dodin Campenon-Bernard (2003), entreprise de travaux publics française.